Platonow oder Platonov ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Platonowitsch Platonow (1899–1951), sowjetischer Schriftsteller
 Chariton Platonowitsch Platonow (1842–1907), russischer und ukrainischer Genremaler
 Denis Alexandrowitsch Platonow (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Iwanowitsch Platonow (1894–1967), russischer Flötist, Komponist und Hochschullehrer
 Sergei Fjodorowitsch Platonow (1860–1933), russischer Historiker
 Viktor Ivanowitsch Platonow (* 1936), russischer und österreichischer Maler und Bildhauer
 Wladimir Petrowitsch Platonow (* 1939), weißrussischer Mathematiker

Daneben steht es für:
 Platonow (Tschechow), ein Theaterstück
 (3620) Platonov, ein Asteroid des Hauptgürtels